Гастоне Бальди (, 14 мая 1901, Болонья — 18 июня 1971, Болонья) — итальянский футболист, играл на позиции опорного полузащитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Выступал за клуб «Болонья», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Родился 14 мая 1901 года в городе Болонья. Воспитанник футбольной школы клуба «Болонья».

Во взрослом футболе дебютировал в 1919 году выступлениями за «Болоньезе», в которой провел один сезон.

В 1920 году вернулся в «Болонию», за которую отыграл 13 сезонов. Большинство времени, проведенного в составе «Болонии», был основным игроком команды. За это время дважды завоевывал титул чемпиона Италии, а также стал победителем Кубка Митропы. Завершил профессиональную карьеру футболиста в 1933 году.

Выступления за сборную 
3 декабря 1922 года дебютировал в официальных играх в составе национальной сборной Италии в товарищеском матче против сборной Швейцарии (2:2).

В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1924 года в Париже, на котором сыграл в одном матче против сборной Люксембурга (2:0).

18 марта 1925 года провел в форме главной команды страны свой 3 матч за сборную против сборной Венгрии (1:2), который и стал для него последним.

Карьера тренера 
По завершении игровой карьеры начал тренерскую карьеру, войдя в тренерский штаб клуба «Болонья» и работал с юношеской командой. Опыт тренерской работы ограничился этим клубом.

Умер 18 июня 1971 года на 71-м году жизни в городе Болонья.

Титулы и достижения 
  Чемпион Италии (2):
 «Болонья»: 1924-25, 1928-29
 Обладатель Кубка Митропы (1):
 «Болонья»: 1932

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола». 
 Гастоне Бальди на сайте National-Football-Teams.com 

Футбольные тренеры Италии
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Тренеры ФК «Болонья»
Родившиеся в Болонье
Игроки ФК «Болонья»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года